Sadkó puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Sadkó, saga épica medieval rusa.
 Sadkó, cuadro musical de Nikolái Rimski-Kórsakov, escrito originalmente en 1867.
 Sadkó, pintura de 1876 del artista ruso Iliá Repin.
 Sadkó, ópera de Nikolái Rimski-Kórsakov, estrenada en 1898.
 Sadko, submarino.